Världsmästerskapet i curling för damer 2016 var det 38:e mästerskapet och spelades i Swift Current, Saskatchewan den 19–27 mars 2016. Antalet tävlande nationer var 12 stycken. Tävlingen avgjordes i idrottsarenan Credit Union iPlex och Schweiz vann sin sjätte titel genom att besegra Japan i finalen med 9–6.

Kvalificerade lag 
 Värdland

 Ett lag från amerikanska zonen

 Åtta lag från 2015 års europamästerskap

 Två lag från 2015 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare
{| class=wikitable
|-
!width=250|
!width=250|
!width=250|
|-
|Hvidovre CC, Hvidovre
Skip: Lene Nielsen 
Trea: Helle Simonsen
Tvåa: Stephanie Risdal
Etta: Charlotte Clemmensen
Reserv: Isabella Clemmensen
|Åland Curling, Eckerö
Skip: Oona Kauste
Trea: Milja Hellsten
Tvåa: Maija Salmiovirta
Etta: Marjo Hippi
Reserv: Jenni Räsänen
|Curling Cortina, Cortina d'Ampezzo
Skip: Federica Apollonio
Trea: Stefania Menardi
Tvåa: Chiara Olivieri
Etta: Maria Gaspari
Reserv: Claudia Alverà
|-
!width=250|
!width=250|
!width=250|
|-
|Tokoro CC, Kitami
Skip: Satsuki Fujisawa
Trea: Chinami Yoshida
Tvåa: Yumi Suzuki
Etta: Yurika Yoshida
Reserv: Mari Motohashi
|The Glencoe Club, Calgary
Skip: Chelsea Carey
Trea: Amy Nixon
Tvåa: Jocelyn Peterman
Etta: Laine Peters
Reserv: Susan O'Connor
|Moskvitch CC, Moskva
Skip: Anna Sidorova
Trea: Margarita Fomina
Tvåa: Alexandra Raeva
Etta: Nkeiruka Ezekh
Reserv: Alina Kovaleva
|-
!width=250|
!width=250|
!width=250|
|-
|Flims CC, Flims
Skip: Binia Feltscher
Trea: Irene Schori
Tvåa: Franziska Kaufmann
Etta: Christine Urech
Reserv: Carole Howald
|Dunkeld CC, Pitlochry
Skip: Eve Muirhead
Trea: Anna Sloan
Tvåa: Vicki Adams
Etta: Sarah Reid
Reserv: Rachel Hannen
|Skellefteå CK, Skellefteå
Fyra: Maria Prytz
Trea: Christina Bertrup
Tvåa: Maria Wennerström
Skip: Margaretha Sigfridsson
Reserv: Agnes Knochenhauer
|-
!width=250|
!width=250|
!width=250|
|-
|Gyeonggi CC, Gyeonggi
Fyra: Gim Un-chi
Trea: Lee Seul-bee
Tvåa: Um Min-ji
Skip: Kim Ji-sun
Reserv: Yeom Yoon-jung
|CC Füssen, Füssen
Skip: Daniela Driendl
Trea: Analena Jentsch
Tvåa: Marika Trettin
Etta: Pia-Lisa Schöll
Reserv: Maike Beer|Madison CC, MadisonSkip: Erika Brown
Trea: Allison Pottinger
Tvåa: Nicole Joraanstad
Etta: Natalie Nicholson
Reserv: Tabitha Peterson|}

 Tabell 
De fyra främsta lagen går till slutspel. Om två eller fler lag hamnar på samma antal vinster i kamp om slutspelsplatserna spelas först ett särspel dem emellan.SlutställningResultat
Alla tider är UTC –6

Runda 1Lördag 19 mars, 14:00Runda 2Lördag 19 mars, 19:00Runda 3Söndag 20 mars, 9:00Runda 4Söndag 20 mars, 14:00Runda 5Söndag 20 mars, 19:00Runda 6Måndag 21 mars, 9:00Runda 7Måndag 21 mars, 14:00Runda 8Måndag 21 mars, 19:00Runda 9Tisdag 22 mars, 9:00Runda 10Tisdag 22 mars, 14:00Runda 11Tisdag 22 mars, 19:00Runda 12Onsdag 23 mars, 9:00Runda 13Onsdag 23 mars, 14:00Runda 14Onsdag 23 mars, 19:00Runda 15Torsdag 24 mars, 9:00Runda 16Torsdag 24 mars, 14:00Runda 17Torsdag 24 mars, 19:00Slutspel

 Play-off 1–2 Fredag 25 mars, 19:00 Play-off 3–4 Lördag 26 mars, 14:00SemifinalLördag 26 mars, 19:00 Bronsmatch Söndag 27 mars, 10:00 Final Söndag 27 mars, 15:00''

Vinnare

Källor
 
 Matcher och resultat

Externa länkar 
 World Curling Federation

Curlingtävlingar
2016 i Kanada
Curling i Kanada
Sportevenemang i Kanada